The Italian Job (pl. Włoska robota) – film z 1969 roku.
 The Italian Job (pl. Włoska robota) – film z 2003 roku.
 The Italian Job – gra komputerowa z 2001 roku.
 The Italian Job (też The Italian Job: L.A. Heist) – gra komputerowa z 2003 roku.